Девід Джеймс Аркетт (, народ. 8 вересня 1971, Вірджинія, США) — американський актор, продюсер, режисер, композитор, сценарист. Колишній чоловік актриси Кортні Кокс, зірки серіалу «Друзі». В Україні найбільш відомий як виконавець ролі Дьюї Райлі у серії фільмів жахів «Крик».

Фільмографія

Актор

Режисер, сценарист, продюсер

Посилання 

 David Arquette interview
 The Mighty Vin interviews David Arquette
 Propr Collection Official Website
 

Американські кіноактори
Телеактори США
Кінорежисери США
Сценаристи США
Продюсери США
Єврейські актори
Американці польсько-єврейського походження
Американці єврейського походження
Російські євреї США